W Polsce
 Lubotyń – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Kietrz 
 Lubotyń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak
 Lubotyń – jezioro
 Lubotyń – gromada

 W Ukrainie
 Lubotyń – wieś w rejonie lubieszowskim

Zobacz też  
 Lubotyn
 Lubotyń-Kolonia
 Lubotyń-Morgi
 Lubotyń-Włóki
 Stary Lubotyń